San Carlos kan avse:

Teatro di San Carlo – operahuset i Neapel

Universitet
University of San Carlos – i Cebu, Filippinerna
Universidad de San Carlos de Guatemala – baserad i Guatemala City

Geografi

Argentina 

 San Carlos, Corrientes, 
 San Carlos (kommun), Mendoza, 
 San Carlos (kommun), Salta, 
 San Carlos, Mendoza, 
 San Carlos, Córdoba (Argentina), 
 San Carlos, Salta, 
 San Carlos de Bariloche

Bolivia 

 San Carlos, Bolivia,

Chile 

 San Carlos (kommun i Chile), 
 San Carlos (ort i Chile, Región del Biobío, Provincia de Ñuble, lat -36,42, long -71,96),

Colombia 

 San Carlos (kommun i Colombia, Córdoba, lat 8,70, long -75,70), 
 San Carlos, Córdoba (Colombia), 
 San Carlos (ort i Colombia, Antioquia, lat 7,79, long -74,77), 
 San Carlos (kommun i Colombia, Antioquia, lat 6,20, long -74,92), 
 San Carlos (ort i Colombia, Antioquia, lat 6,19, long -74,99), 
 San Carlos (samhälle), Córdoba,

Dominikanska republiken 

 San Carlos (del av en befolkad plats), Santo Domingo,

Ekvatorialguinea 

 Luba (provinshuvudstad), Provincia de Bioko Sur,

Falklandsöarna
Port San Carlos

Filippinerna 

 San Carlos City, Pangasinan, provins, Ilocosregionen, 
 San Carlos City, Negros Occidental, Province of Negros Occidental,

Guatemala 

 San Carlos Sija, kommunhuvudort, Departamento de Quetzaltenango, Municipio de San Carlos Sija,

Mexiko 

 Ursulo Galván, Veracruz, 
 San Carlos, Hidalgotitlán, 
 San Carlos, Tenosique, 
 San Carlos, Quintana Roo, José María Morelos, 
 San Carlos, Pinos, 
 Puerto San Carlos, Mexiko, ort, Baja California Sur, Comondú, 
 San Carlos (kommun i Mexiko, Tamaulipas, lat 24,40, long -98,99), 
 San Carlos, Álamo Temapache, 
 San Carlos, Baja California, Ensenada, 
 San Carlos, Zacapoaxtla, 
 San Carlos, Hueytamalco, 
 San Carlos, Balleza, 
 San Carlos, Tapachula, 
 San Carlos, Zozocolco de Hidalgo, 
 San Carlos, Pichucalco,

Nicaragua 

 San Carlos, Nicaragua, ort och kommun,

Uruguay 

 San Carlos, Uruguay, ort, Maldonado,

USA 

 San Carlos, Kalifornien, ort, San Mateo County,

Se även
San Carlos Park, Florida

Se även
 San Carlo
 San Carlos River

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar